Lara Arruabarrena Vecino e Ekaterina Ivanova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Torneo Internazionale Regione Piemonte 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eva Hrdinová e Mervana Jugić-Salkić che hanno battuto in finale Sandra Klemenschits e Tatjana Maria 1–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie 

 Vesna Dolonc /  Anna Tatišvili (primo turno)
 Akgul Amanmuradova /  Edina Gallovits-Hall (primo turno)

 Eva Hrdinová /  Mervana Jugić-Salkić (Campionesse) 
 Sandra Klemenschits /  Tatjana Maria (finale)

Tabellone

Note 
 

Torneo Internazionale Regione Piemonte 2012